Piąte pod względem popularności duńskie nazwisko:
 Alf Andersen (1906–1975) – norweski skoczek narciarski, mistrz olimpijski
 Arild Andersen (1945–) – norweski muzyk jazzowy
 Astrid Hjertenæs Andersen (1915–1985) – norweska poetka i tłumaczka
  – pisarz duński
 Brian Andersen (1971–) – duński żużlowiec
 Dorothy Hansine Andersen (1901–1963) – amerykańska pediatra
 Elmer Andersen (1909–2004) – polityk USA
 Flemming Andersen (1968–) – duński rysownik
 Geir Andersen – skoczek narciarski
 Hans Christian Andersen (1805–1875) – baśniopisarz duński
 Hans Niklas Andersen (1980–) – duński żużlowiec
 Henrik Andersen (1965–) – były duński piłkarz
 Jon Andersen (1972–) – amerykański sportowiec
 Lale Andersen, właściwie Liselotte Bunnenberg lub Liese-Lotte Helene Berta Bunnenberg (1905–1972) – niemiecka piosenkarka kabaretowa
 Martin Andersen Nexø, właściwie Martin Andersen (1869–1954) – pisarz duński
 Michael Andersen (1974–) – duński koszykarz
 Ole Krogh Andersen – chemik
 Reidar Andersen – rekordzista wielkiej krokwi
 Stephan Andersen – piłkarz klubu Charlton Athletic
 Trond Andersen (1975–) – piłkarz norweski
 Tryggve Andersen (1866–1920) – pisarz norweski
 Vita Andersen (1944–) – pisarka duńska

Inne:
 Andersen Consulting – dawniej departament przedsiębiorstwa doradczego Arthur Andersen, obecnie niezależne przedsiębiorstwo Accenture
 Andersen – lotnisko w Guamie
 Choroba Andersen – rzadka choroba genetyczna
 sprawa Andersen kontra Sims – zob. → rejestrowany związek partnerski
 (2476) Andersen – planetoida

Zobacz też: Anderssen, Anderson